Coppa di Grecia 2016-2017 – torneo di calcio maschile
 Coppa di Grecia 2016-2017 – torneo di pallacanestro femminile
 Coppa di Grecia 2016-2017 – torneo di pallacanestro maschile
 Coppa di Grecia 2016-2017 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa di Grecia 2016-2017 – torneo di pallavolo maschile